Příjmení Bednárik, přechýleně Bednáriková, nese více různých osobností:

 Daniel Bednárik (* 1994) – slovenský fotbalový obránce
 František Eduard Bednárik (1902–1960) – slovenský architekt
 Ivan Bednárik (* 1975) – manažer, generální ředitel Českých drah
 Jozef Bednárik (1947–2013) – slovenský herec a divadelní režisér
 Marián Bednárik (* 1945) – slovenský fotbalový záložník
 Vojtech Bednárik (1940–2018) – slovenský fotbalista

Podobná příjmení 
 Bednár
 Bednařík
 Bednarek

Slovenská příjmení
Česká příjmení